Владимир Кнорринг:
 Кнорринг, Владимир Карлович (1784—1864) — барон, генерал-адъютант, генерал от инфантерии.
 Кнорринг, Владимир Романович (1861—1938) — барон, генерал-лейтенант.